Matchball bezeichnet folgende Dinge:

 Matchball (Sportbegriff), Begriff u. a. aus dem Tennissport
 Matchball (Fernsehserie), Fernsehserie mit Howard Carpendale

siehe auch:

Matchball für die Liebe